Ugy – altro nome del fiume francese Gy, affluente della Scarpe 
 ugy – codice ISO 639-3 della lingua dei segni uruguayana